Донгулагаш () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Конысбайского сельского округа. Код КАТО — 115649400.

География 
Село расположено на севере района, в 59 км на север от центра района села Зеренда, в 9 км на северо-запад от центра сельского округа села Конысбай.

Улицы 

 ул. Береке,
 ул. Жастар,
 ул. Мадениет,
 ул. Наурыз.

Ближайшие населённые пункты 

 село Конысбай в 9 км на юго-западе,
 село Бирлестик в 11 км на северо-востоке,
 село Васильковка в 13 км на востоке,
 село Сейфуллино в 13 км на северо-западе,
 село Красный Яр в 14 км на юго-востоке,
 село Симферопольское в 14 км на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 204 человека (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 223 человека (115 мужчин и 108 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 224 человека (118 мужчин и 106 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района